Danski otok:
 Bornholm, otok u Balitičkom moru 

Općina u Danskoj:
 Bornholm (općina), općina u regiji Hovedstaden